Гран-при Денена () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам французского департамента Нор.

История 
Первоначально гонка представляла собой критериум в городе Денене, проводившийся с 1954 года.

В 1959 году состоялся первый выпуск Гран-при Денена. В 1992 году гонка вошла в только что образовавшийся Велошоссейный кубок Франции. В 2005 году однодневка становится частью календаря Европейского тура UCI, получив категорию 1.1, в 2016 году повышенную до 1.HC, что поставило её в один уровень с другими гонками, проходящими в регионе: Гран-при Фурми и Четырьмя днями Дюнкерка.

До 2017 года соревнования проходили в апреле. С 2018 году время проведении гонки перенесли на март, на следующий день после Милан — Сан-Ремо. Также был изменен и маршрут, который теперь включает 12 мощёных участков.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Денена на FirstCycling
 Гран-при Денена на Memoire du cyclisme
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1959 года